Frankford (Delaware)
Frankford (Missouri)

Ver também
 Frankfort

Desambiguação
Desambiguações de topônimos